Magri oder Magrì ist der Familienname folgender Personen:
 Antônio Rogério Magri (* 1940), brasilianischer Politiker und Gewerkschafter
 Charlie Magri (* 1956), britischer Boxer
 Domenico Magrì (1905–1983), italienischer Politiker
 Lucio Magri (1932–2011), italienischer Journalist und Politiker
 Manuel Magri (1851–1907), maltesischer Ethnograf, Archäologe und Autor
 Massimo Magrì (* 1940), italienischer Dokumentarfilmer

 Odelir José Magri MCCJ (* 1963), Bischof von Sobral
 Pierluigi Magri (* 1940), italienischer Fußballspieler
 Pietro Magri (1873–1937), italienischer Komponist

Magri bezeichnet:
 9541 Magri, Asteroid